Halifax Conservatory of Music – kanadyjskie konserwatorium
 Hausdorff Center for Mathematics – niemiecka instytucja badawcza
 Hitachi Construction Machinery – japońskie przedsiębiorstwo
 Huta Cynku Miasteczko Śląskie Spółka Akcyjna (HCM S.A.) – huta cynku z siedzibą w Miasteczku Śląskim należąca do Grupy ZGH Bolesław, producent wyrobów z cynku oraz ołowiu
 Kardiomiopatia przerostowa (łac. cardiomyopathia hypetrophica, ang. hypertrophic cardiomyopathy – HCM) – inaczej idiopatyczne przerostowe zwężenie podaortalne, kardiomiopatia zaporowa – genetycznie uwarunkowana choroba serca
 Port lotniczy Eyl (kod IATA: HCM) – lotnisko w Somalii